«Fundamenta Mathematicae» (, принятое сокращение: Fund. Math.) — польский рецензируемый научный журнал по математике, посвящённый преимущественно исследованию оснований математики. В частности, освещаются проблемы теории множеств, математической логики, топологии, а также смежные вопросы алгебры, теории динамических систем и других разделов математики. Основан в 1920 году и стал первым в мире специализированным математическим журналом..

В журнале публиковались статьи крупнейших польских и других европейских математиков. В частности, среди авторов были:

 Стефан Банах
 Казимеж Куратовский
 Анри Лебег
 Стефан Мазуркевич
 Анджей Мостовский
 Ян Мычельский
 Вацлав Серпинский
 Альфред Тарский
 Морис Фреше
 Феликс Хаусдорф
 Эрнст Цермело
 Гуго Штейнгауз
 Самуэль Эйленберг

и другие. В наши дни издание осуществляет Математический институт Польской академии наук, Адрес редакции: Fundamenta Mathematicae, Śniadeckich 8, P.O. Box 21, 00-956 Warszawa 10.

История 
Журнал был задуман Зигмундом Янишевским для поддержки математических исследований в Польше. Сам Янишевский не дожил до первого выпуска  журнала — он умер 3 января 1920 года. Вацлав Серпинский и Стефан Мазуркевич взяли на себя обязанности главного редактора. Журнал издавался в Варшаве. Вскоре после начала публикации к группе редакторов-основателей присоединились Казимеж Куратовский и Карол Борсук. Вокруг журнала формируется Варшавская математическая школа, вскоре завоевавшая авторитет в научном мире. В 1936 году Яков Давидович Тамаркин заявил, что журнал 

За довоенный период 1920—1939 вышли в свет 32 тома журнала, в которых были опубликованы 915 научных статей.
Две трети этих статей (624) были написаны польскими математиками.
Большинство публикаций были написаны на французском языке (66%), гораздо меньшая часть была на немецком (18%), английском (14%) или итальянском (1%).

С 1945 года издание журнала возобновилось, вышел 33-й том.
Современные тома журнала используют в основном английский язык.

Показатели 
Журнал индексируется в Science Citation Index Scopus, и Zentralblatt MATH.
По данным Journal Citation Reports, журнал на 2016 год имел импакт-фактор 0,609.
На 2016 год MCQ журнала составил 0,07, при среднем 0,22 по всем математическим журналам.

Примечания

Список литературы

Ссылки 
 
 Онлайн архив журнала, 1920–2000 в польской цифровой математической библиотеке.
 Fundamenta Mathematicae (1920-2016) в Европейской цифровой библиотеке математики.

Научные журналы на английском языке
Математические журналы
Средства массовой информации Польши
Печатные издания, возникшие в 1920 году